Dit is een lijst van planetoïden 33201-33300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (33201) - || 1998 FL54|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33202) - || 1998 FY54|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33203) - || 1998 FA57|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33204) - || 1998 FP57|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33205) - || 1998 FH58|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33206) - || 1998 FB60|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33207) - || 1998 FU64|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33208) - || 1998 FL65|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33209) - || 1998 FD67|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33210) - || 1998 FC70|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33211) - || 1998 FG74|| 30 maart 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (33212) - || 1998 FG76|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33213) - || 1998 FB80|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33214) - || 1998 FP90|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33215) - || 1998 FU90|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33216) - || 1998 FW96|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33217) - || 1998 FJ97|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33218) - || 1998 FO106|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33219) - || 1998 FN107|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33220) - || 1998 FS109|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33221) - || 1998 FS111|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33222) - || 1998 FG112|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33223) - || 1998 FT113|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33224) - || 1998 FG114|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33225) - || 1998 FA118|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33226) - || 1998 FW121|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33227) - || 1998 FX121|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33228) - || 1998 FZ121|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33229) - || 1998 FC124|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33230) - || 1998 FC128|| 25 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33231) - || 1998 FH146|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (33232) - || 1998 GE3|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (33233) - || 1998 GT6|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (33234) - || 1998 GL7|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (33235) - || 1998 GB8|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (33236) - || 1998 GV8|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (33237) - || 1998 GY8|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (33238) - || 1998 GE9|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (33239) - || 1998 GO9|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (33240) - || 1998 HC3|| 20 april 1998 || Kleť
|-
| (33241) - || 1998 HX5|| 21 april 1998 || ODAS
|-
| (33242) - || 1998 HR6|| 22 april 1998 || ODAS
|-
| (33243) - || 1998 HY7|| 24 april 1998 || NEAT
|-
| (33244) - || 1998 HO13|| 18 april 1998 || LINEAR
|-
| (33245) - || 1998 HV14|| 17 april 1998 || Spacewatch
|-
| (33246) - || 1998 HK17|| 18 april 1998 || LINEAR
|-
| (33247) - || 1998 HO18|| 18 april 1998 || LINEAR
|-
| (33248) - || 1998 HY18|| 18 april 1998 || LINEAR
|-
| (33249) - || 1998 HE22|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (33250) - || 1998 HO23|| 25 april 1998 || NEAT
|-
| (33251) - || 1998 HS24|| 22 april 1998 || T. Pauwels
|-
| (33252) - || 1998 HA28|| 22 april 1998 || Spacewatch
|-
| (33253) - || 1998 HJ29|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (33254) - || 1998 HE30|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (33255) - || 1998 HB32|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (33256) - || 1998 HK35|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (33257) - || 1998 HS37|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (33258) - || 1998 HX38|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (33259) - || 1998 HL39|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (33260) - || 1998 HJ43|| 24 april 1998 || NEAT
|-
| (33261) - || 1998 HQ45|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (33262) - || 1998 HK51|| 25 april 1998 || LONEOS
|-
| (33263) - || 1998 HP53|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (33264) - || 1998 HM56|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (33265) - || 1998 HC63|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (33266) - || 1998 HW78|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (33267) - || 1998 HY93|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (33268) - || 1998 HZ93|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (33269) - || 1998 HC95|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (33270) - || 1998 HJ99|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (33271) - || 1998 HS101|| 28 april 1998 || LINEAR
|-
| (33272) - || 1998 HC102|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (33273) - || 1998 HM103|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (33274) - || 1998 HT105|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (33275) - || 1998 HD115|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (33276) - || 1998 HS115|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (33277) - || 1998 HO119|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (33278) - || 1998 HR119|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (33279) - || 1998 HA120|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (33280) - || 1998 HT120|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (33281) - || 1998 HE125|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (33282) - || 1998 HZ129|| 19 april 1998 || LINEAR
|-
| (33283) - || 1998 HJ148|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (33284) - || 1998 HD153|| 24 april 1998 || LINEAR
|-
| (33285) - || 1998 JR2|| 1 mei 1998 || LONEOS
|-
| (33286) - || 1998 KA || 16 mei 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (33287) - || 1998 KE1|| 18 mei 1998 || LONEOS
|-
| (33288) - || 1998 KL4|| 22 mei 1998 || LONEOS
|-
| (33289) - || 1998 KP5|| 18 mei 1998 || Spacewatch
|-
| (33290) - || 1998 KZ7|| 23 mei 1998 || LONEOS
|-
| (33291) - || 1998 KP9|| 20 mei 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (33292) - || 1998 KT26|| 27 mei 1998 || Spacewatch
|-
| (33293) - || 1998 KM31|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (33294) - || 1998 KM35|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (33295) - || 1998 KV40|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (33296) - || 1998 KN42|| 27 mei 1998 || LONEOS
|-
| (33297) - || 1998 KW44|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (33298) - || 1998 KY44|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (33299) - || 1998 KN45|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (33300) - || 1998 KP45|| 22 mei 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten